Bielatal steht für:

 Rosenthal-Bielatal, Gemeinde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Bielatal, Klettergebiet in der Sächsischen Schweiz, siehe Klettergebiet Sächsische Schweiz #Bielatal
 Bielatal, Tal der Biela (Elbe), Nebenfluss der Elbe
 Bielatal, Tal des Bielabaches, Nebenfluss der Flöha
 Landschaftsschutzgebiet Bielatal, Landschaftsschutzgebiet am Bielabach